Ла Платанера има више значења:

 Ла Платанера (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Платанера (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Платанера (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Платанера, Ел Пизал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Платанера (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику